Гран-при Венгрии 2004 года — тринадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на автодроме Хунгароринг в Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 15 августа 2004 года.



Гонка 

|}

 Поул-позиция: Михаэль Шумахер 1:19,146
 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:19,071

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии